Changing Faces – duo rhythm and blues statunitense 
 Changing Faces – album dei Bros del 1991
 Changing Faces – album delle Changing Faces del 1994